

Cancelleria 
 6H – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 6H – codice vettore IATA della compagnia aerea israeliana Israir Airlines